Карата́ев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Каратаев, Александр Евгеньевич (род. 1973) — российский футболист.
 Каратаев, Афанасий Тимофеевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Каратаев, Бахытжан Бисалиевич (1860—1934) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Каратаев, Вадим Константинович (1964—2020) — советский и украинский футболист.
 
 
 Каратаев, Гурий Сергеевич (1910—1983) — заместитель начальника УНКВД по Ленинграду и области.
 Каратаев, Иван Прокофьевич (1817—1886) — русский библиограф.
 Каратаев, Илья Васильевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Каратаев, Мухамеджан Кожаспаевич (1910—1995) — казахский литературовед, критик.
 Каратаев, Николай Дмитриевич (род. 1931) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Каратаев, Олег Гурьевич (род. 1941) — российский криминалист, капитан 1-го ранга.
 Каратаев, Павел Юрьевич (род. 1992) — казахстанский хоккеист.
 Каратаев, Юрий Иванович (род. 1969) — казахстанский хоккеист.
 Каратаев (Коротаев), Яков Николаевич (1892—1937) — советский военный деятель.

Составные фамилии 
 Антипов-Каратаев, Иван Николаевич (1888—1965) — советский почвовед.



См. также 
 Коротаев
 Каратеев